Grbović ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Grbović (* 2003), montenegrinischer Skilangläufer
 Altin Grbović (* 1986), serbischer Fußballspieler
 Goran Grbović (* 1961), serbischer Basketballspieler
 Nemanja Grbović (* 1990), montenegrinischer Handballspieler